Makunudhoo (auch: Makunudu), bezeichnet mehrere Inseln der Malediven:

Makunudhoo (Malé-Atoll), im Nord-Malé-Atoll
Makunudhoo (Maamakunudhoo-Atoll), im Maamakunudhoo-Atoll